Днестровец () — село, относится к Окнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 109 человек. Почтовый индекс — 67951. Телефонный код — 4861. Занимает площадь 0,47 км². Код КОАТУУ — 5123183403.

Местный совет 
67952, Одесская обл., Окнянский р-н, с. Рымаровка

Ссылки 
 Днестровец на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Окнянского района